Пэкульне́й ( — «нож-гора») — топоним (тип: ороним) в России чукотского происхождения.

Чукотский автономный округ 
 Пэкульней — гора, северо-восточнее г. Омканай, координаты 66°03' с. ш. 171°29' з. д., код ГКГН 157116.
 Пэкульней — горный хребет в Северо-Восточной Сибири, в южной части Чукотского нагорья.
 Пэкульней — гора, юго-западнее г. Куэт, правобережье озёр Гытгымкын, координаты 66°17' с. ш. 175°59' з. д., код ГКГН 559366.
 Пэкульней — гора, южнее г. Крутая, координаты 68°08' с. ш. 168°10' в. д., код ГКГН 787333.
 Пэкульней — гора, северо-восточнее г. Вуукатын, координаты 67°27' с. ш. 175°45' з. д., код ГКГН 157087.
 Пэкульней — гора, на восточном склоне Эквыватапского хребта, координаты 68°56' с. ш. 178°28' в. д., код ГКГН 787269.
 Пэкульней — река, правый приток р. Кымъынейвеем, координаты 67°30' с. ш. 175°38' з. д., код ГКГН 157062.

См. также

Примечания